Jméno a příjmení Petr Vrána má více nositelů:

 Petr Vrána – Jiří Záviš (* 1957) – český divadelní dramaturg a teatrolog
 Petr Vrána (* 1985) – český lední hokejista
 Petr Vrána (politik) (* 1975) – český manažer a politik, poslanec za hnutí ANO 2011